Schlade ist ein Ortsteil von:
 Drolshagen, siehe Schlade (Drolshagen)
 Friesenhagen, siehe Schlade (Friesenhagen)
 Halver, siehe Schlade (Halver)
 Wipperfürth, siehe Schlade (Wipperfürth)

Schlade ist sowohl ein Ortsteil als auch ein Trockental (Geotop) von:
 Bergisch Gladbach, siehe Schlade (Bergisch Gladbach)